Argeș (fiume) – un fiume della Romania
 Argeș – un distretto della Romania